Esistono più comuni francesi con questo nome:

 Saint-Médard – Charente
 Saint-Médard – Charente Marittima
 Saint-Médard – Alta Garonna
 Saint-Médard – Gers
 Saint-Médard – Indre
 Saint-Médard – Lot
 Saint-Médard – Mosella
 Saint-Médard – Pirenei Atlantici
 Saint-Médard – Deux-Sèvres